80-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 29—30 января 1983 года на стадионе «De Uithof» в Гааге (Нидерланды).

Итоговое положение 

 с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт

Ссылки 
 

1983
1983 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1983 года
Международные спортивные соревнования в Гааге
Спорт в Нидерландах в 1983 году
Чемпионаты Европы в 1983 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах